Theaterdonner ist

 eine Vorrichtung im Theater zur Imitation eines donnernden Geräuschs, siehe Theaterdonner
 eine Metapher, die aus obiger Bedeutung abgeleitet ist, in verschiedenen Varianten, siehe auch Tamtam
 eine Komödie, 1995 von der ARD produziert